Chiesa dei Santi Angeli Custodi a Milano
 Chiesa dei Santi Angeli Custodi a Roma
 Chiesa dei Santi Angeli Custodi al Tritone a Roma
 Chiesa dei Santi Angeli Custodi a Torino
Chiesa degli Angeli Custodi a Ricaldo, frazione di Baselga di Piné
Chiesa degli Angeli Custodi a Valcava, frazione di Segonzano
Chiesa dei Santi Angeli Custodi a Vidulis, frazione di Dignano